Ранчо Пријето има више значења:

 Ранчо Пријето (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Пријето (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Пријето (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Пријето, Лос Пинос (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо Пријето (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ранчо Пријето (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Пријето (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику